Zachariae bezeichnet:
 Zachariae, Ortsteil der Gemeinde Siedenbrünzow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 die Bernhard Zachariä GmbH, Turmuhrenfabrik in Leipzig, die älteste noch bestehende ihrer Art in Deutschland 

Zachariä oder Zachariae ist der Familienname folgender Personen: 
 August Wilhelm Zachariä (1769–1823), Lehrer der Mathematik und der neueren Sprachen, Verfasser der Schrift Die Elemente der Luftschwimmkunst (1807)
 Friedrich Wilhelm Conrad Zachariä (1798–1869), anhaltischer Beamter und Politiker
 Friedrich Wilhelm August Zachariae (1793–1865), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Gotthilf Traugott Zachariae (1729–1777), deutscher Theologe
 Heinrich Albert Zachariä (1806–1875), deutscher Jurist und Politiker
 Johannes Zachariae († 1428), Augustinereremit und Theologe
 Justus Friedrich Zachariae (1704–1773), deutscher lutherischer Theologe und Orientalist
 Justus Friedrich Wilhelm Zachariae (1726–1777), deutscher Schriftsteller und Komponist
 Karl Salomo Zachariae (1769–1843), deutscher Rechtsgelehrter
 Karl Eduard Zachariae von Lingenthal (1812–1894), deutscher Rechtshistoriker, Sohn des vorigen
 Ludwig Zachariae (1844–1881), ein preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Theodor Zachariae (1851–1934), deutscher Indologe
 Viktor Zachariae (1837–1900), deutscher Arzt, Bürgermeister von Wildemann